Die I liga (Schach) 1997 war die 26. Austragung der I liga und die 53. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski, die den punktgleichen Titelverteidiger KS Polonia PKO BP Warszawa durch die bessere Zweitwertung auf den zweiten Platz verwies. Aus der II liga waren im Vorjahr MKS Rymer Niedobczyce, LKS Czarny Koń Bukowno und ASSz Miedź Legnica aufgestiegen. Niedobczyce und Bukowno erreichten den Klassenerhalt, während Legnica zusammen mit LKS ZPD Jasień und KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki direkt wieder abstieg.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1997.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die drei Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die drei Erstplatzierten der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 25. September bis 5. Oktober im Rehabilitations- und Erholungszentrum DAMIS (Centrum Rehablilitacji i Wypoczynku DAMIS) in Krynica gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1997